Martina Hingis e Jana Novotná erano le detentrici del titolo, ma Hingis quest'anno non ha partecipato, mentre Novotná ha fatto coppia con Nataša Zvereva, ma ha perso al 3º turno contro Liezel Horn e Kimberly Po.

Serena Williams e Venus Williams hanno battuto in finale Chanda Rubin e Sandrine Testud 4–6, 6–1, 6–4. Le sorelle Williams completano per la 2ª volta il Doubles Grand Slam.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Nataša Zvereva (terzo turno)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Lindsay Davenport /  Corina Morariu (quarti di finale)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (primo turno)
 Serena Williams /  Venus Williams (campionesse)
 Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Rennae Stubbs /  Lisa Raymond (terzo turno)
 Mariaan de Swardt /  Olena Tatarkova (primo turno)

 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (primo turno) 
 Mary Joe Fernández /  Monica Seles (quarti di finale) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (terzo turno) 
 Mary Pierce /  Barbara Schett (semifinali) 
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (secondo turno) 
 Cara Black /  Irina Seljutina (primo turno) 
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (primo turno) 
 Liezel Horn /  Kimberly Po (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1999